Iraq
 Arbela – antico nome di Arbil
 Stati Uniti d'America
 Arbela – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Arbela – città della Contea di Scotland, Missouri